Lichten steht für:
 Lichten gehen, altertümlicher Faschingsbrauch in der Oberlausitz
 Lichnov u Bruntálu, deutsch Lichten, Gemeinde im Okres Bruntál, Tschechien